

Persone
 Amleto Miniati (1908-1986) – calciatore italiano
 Athos Miniati (1922-2005) – calciatore italiano
 Augusto Miniati (1885-1971) – scultore e pittore italiano
 Elisa Miniati (1974) – dirigente sportiva, allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 Silvano Miniati (1934-2016) – politico italiano

Altro
 Casa Miniati – edificio storico di Pisa